Borutta ist der Name folgender Orte:

 Borutta (Sardinien), Gemeinde in der Provinz Sassari, Italien

Borutta ist der Familienname folgender Personen:

 Annerose Borutta (* 1943), deutsche Stomatologin und Hochschullehrerin 

 Lisa Borutta (* 1997), deutsche Handballspielerin
 Manfred Borutta (* 1960), deutscher Pflegewissenschaftler 
 Manuel Borutta (* 1971), deutscher Historiker 
 Otto Borutta (1903–1984), deutscher Fotograf
 Samantha Borutta (* 2000), deutsche Leichtathletin